Monceaux (Oise)
ook:
Monceaux-au-Perche, Orne
Monceaux-en-Bessin, Calvados
Monceaux-l'Abbaye, Oise
Monceaux-le-Comte, Nièvre
Monceaux-sur-Dordogne, Corrèze

Les Monceaux, Calvados
gemeenten met de naam Monceau